Dulfer ist der Familienname folgender Personen:
Candy Dulfer (* 1969), niederländische Saxophonistin und Jazz-Musikerin
Hans Dulfer (* 1940), niederländischer Jazz-Musiker
Kelly Dulfer (* 1994), niederländische Handballspielerin

siehe auch:
 Dülfer